Чемпионат Германии по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин — ежегодное соревнование по конькобежному спорту.

Призёры 

Соревнования по конькобежному спорту в Германии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту